Miguel Ortiz puede referirse a:

 Miguel Ortiz (n.1963), actor y presentador español.
 Miguel Ortiz (n.1986), futbolista boliviano.
 Miguel Ortiz Berrocal (1933-2006), escultor español.
 Miguel Ortiz e Iribas (1885-1967), arquitecto español.
 Miguel Ortiz Zaragoza (n.1962), político español.
 Miguel Serapio Ortiz (1847-1925), abogado y político argentino.

Menos frecuentemente, también puede hacer referencia a:

 José Miguel Ortiz (n.1941), profesor y político chileno.
 Miguel Ángel Zavala Ortiz (1905-1982), abogado y político argentino.
 Miguel Covarrubias Ortiz (n.1940), escritor y ensayista mexicano.
 Miguel Hernández Ortiz (n.1984), futbolista chileno.